Štulac je lahko:
 Štulac, Lebane (Srbija)
 Štulac, Vrnjačka Banja (Srbija)